Ша́гин (Шагина) — русская фамилия:

Известные носители 
 Шагин, Антон Александрович (род. 1984) — российский актёр.
 Шагин, Антоний Францевич (около 1800—1842) — астроном, профессор Виленского и Харьковского университетов.
 Шагин, Вадим Сергеевич (род. 1994) — российский самбист.
 Шагин, Владимир Николаевич (1932—1999) — советский художник, отец Дмитрия Шагина.
 Шагин, Дмитрий Владимирович (род. 1957) — художник, организатор группы «Митьки», сын Владимира Шагина.
 Шагин, Иван Михайлович (1904—1982) — советский фотожурналист.

Известные носительницы 
 Шагина, Мария Артемьевна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда, первый секретарь Всеволожского райкома КПСС.
 Шагина, Парасковья Яковлевна (1897—1981) — Герой Социалистического Труда, доярка.